Friemersheim (Duitsland), stadsdeel van Duisburg
 Friemersheim (Zuid-Afrika), plaats in Zuid-Afrika